Pure and Simple ("puro e semplice" in lingua inglese) può riferirsi a:

Film
Pure and Simple – film del 1917 prodotto dalla Essanay
Pure and Simple – film del 1921 diretto da William Beaudine
Pure and Simple – film del 1922 prodotto dalla Brunton Studios
Pure and Simple – film del 1930 diretto da Lewis R. Foster

Musica
 Pure and Simple – album di Joan Jett del 1994
 Pure and Simple – singolo degli Hear'Say del 2001
 Pure & Simple – album di Dolly Parton del 2016
 Pure & Simple – singolo di Dolly Parton del 2016